Onderstaand overzicht geeft de samenstelling van de Italiaanse wielerploeg Fassa Bortolo in 2004:

Ploeg 2004

Fassa Bortolo (wielerploeg)
Wielerploeg in 2004